Demichele – cognome italiano
 16372 Demichele – asteroide della fascia principale